Свежава:

 Свежава — город в Польше, входит в Нижнесилезское воеводство, Злоторыйский повят. 
 Свежава — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Злоторыйский повят, Нижнесилезское воеводство.